Osoby o tym nazwisku:
 František Čermák – czeski tenisista
 Hynek Čermák – czeski aktor
 Jan Čermák – czeski filolog anglista, mediewista, wykładowca i tłumacz